

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2019-2020.
      Vincitore dei play-off.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2019-2020.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
Modena e Reggio Audace sono state poi ripescate in Serie C 2019-2020 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2019-2020.
      Vincitore dei play-off.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2019-2020.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa (ad eccezione delle posizioni che assegnano titolo o posti per la retrocessione, per i quali è previsto lo spareggio).
Note:
Il Prato ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio retrocessione

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2019-2020.
      Vincitore dei play-off.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Retrocesse in Eccellenza 2019-2020.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
L'Avezzano ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Campobasso ha scontato 3 punti di penalizzazione.

L'Olympia Agnonese è stato poi ripescato in Serie D 2019-2020.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2018-2019
 Serie D 2018-2019 (gironi A-B-C)
 Serie D 2018-2019 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2018-2019

Collegamenti esterni
 Comunicati Ufficiali 2018/2019 su seried.lnd.it

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
2018